Томашпіль — селище міського типу, Вінницька область, Тульчинський район
 Томашпіль — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Томашпіль — аматорський футбольний клуб з однойменного селища міського типу Тульчинського району Вінницької області